

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podsra\\tawowa
 Golejów – część miasta Rybnik
 Golejów – część miasta Staszów
 Golejów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lubomierz
 Golejów – przysiółek wsi Rytwiany w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany